Альдеануэва-де-Сан-Бартоломе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 35 км². Население — 510 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 118 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 

Муниципалитеты Толедо